A 2002. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni normálsánc versenyszámát február 10-én rendezték Park Cityben. Az aranyérmet a svájci Simon Ammann nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
12 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősek voltak. A többi 48 versenyző közül az első 38 jutott a döntőbe.

A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A 30. helyen hármas holtverseny alakult ki, ezért a döntőben végül 32 versenyző vett részt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Döntő

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás a 2002. évi téli olimpiai játékokon